Блистова — название населённых пунктов.

Украина 
 Блистова — село в Менском районе Черниговской области.
 Блистова — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.